Moose Mountain est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, montagne du sud-ouest de l'Alberta
Moose Mountain, ancienne circonscription fédérale de la Saskatchewan
Moose Moutain, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Parc provincial de Moose Mountain, parc du sud-est de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

, montagne du centre de l'Alaska
, montagne du nord du Minnesota 
, montagne du centre-ouest du New Hampshire 
, montagne des Adirondacks de Benson dans l'État de New York
, montagne des Adirondacks d'Indian Lake dans l'État de New York
, montagne des Adirondacks d'Wells dans l'État de New York
, montagne du nord-ouest du Wyoming

Voir aussi

Homonymie de toponyme